NGC 4729 (другие обозначения — ESO 323-16, MCG -7-27-2, DCL 314, A 1248-40, DRCG 56-55, PGC 43591) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4729
Центавр (созвездие)